Niemcy:
 Stockum – dzielnica Düsseldorfu
 Stockum – dzielnica Unny

Zobacz też:
 Stockum-Püschen